A Globo Records foi um selo usado pelo Grupo Globo para lançar seus registros fora do Brasil, especialmente na Itália.

Alguns artistas com albums gravados pela Globo Records 

Xuxa
Alejandro Sanz
Zé Ramalho
Leandro & Leonardo
Roberta Miranda
Lulu Santos
João Paulo & Daniel
Ana Gabriel

Ligações externas 

 

Som Livre
Gravadoras da Itália
Gravadoras extintas